Клю () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 45 км на південь від Діжона, 80 км на північ від Макона.

Історія 

1 січня 2015 року Клю і Ла-Вільнев було об'єднано в новий муніципалітет Клю-Вільнев.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Клю на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Клю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сона і Луара